Латинські словники — словники латинської мови.

Тлумачні 
 Thesaurus Linguae Latinae (1894—)

Двомовні

Англійсько-латинські 
 Lewis, C. T.; Short, C. Harpers’ Latin Dictionary: A New Latin Dictionary Founded on the Translation of Freund’s Latin-German Lexicon. 1849. 
 Ogilvie, R. Horae Latinae: Studies in Synonyms and Syntax. 1901. 
 Smith, W.; Hall, T. D. A Copious and Critical English-Latin Dictionary. 1871. 
 Döderlein, L. Handbook of Latin Synonyms. 1858 (переклад німецького видання) 
 Oxford Latin Dictionary (1982)

Німецько-латинські 
 Döderlein, L. Handbuch der Lateinischen Synonymik, which is an abridged version of his monumental 6‑volume Lateinische Synonyme und Etymologieen (1826–1838).

Португальсько-латинські 
 Dictionarium latino-lusitanicum (1570) (Словник Кардозу)
 Dictionarium Lusitanico-Latinum (1611) (Словник Барбози)
 Vocabulario Portuguez e Latino (1721) (8-томний словник Блюто)

Українські 
 Латинсько-український словар (1912)
 Трофимук, М.; Трофимук, О. Латинсько-український словник. Львів: Видавництво ЛБА, 2001 (2-е видвання: СПОЛОМ, 2012).  
 Балалаєва, О.Ю.; Галичина, Н.В. Латинсько-український і українсько-латинський словник ветеринарно-медичних термінів. Київ, 2004.  
 Хоміцька, З. М. Словник латинських юридичних висловів. Київ: Право, 2008.
 Чуракова, Л. Латинсько-український та українсько-латинський словник. Київ: Чумацький шлях, 2009. 
 Осипов, І. П. Латинська фразеологія. Словник-довідник. Київ: Академвидав, 2009. 
 Петрова, Г. В. Латинсько-український словотвірний словник. Київ: Богдан, 2010.
 Барбіл, О.В.; Шепа, Н.С. Українсько-латинський словник клінічних термінів. Ужгород, 2012. 
 Паладійчук, О.Р. Латинсько-український словник з морфології тварин. 2016. 
 Коротюк. О.В. Словник латинських висловів. Київ: ОВК, 2021.

Тримовні

Українські 
 Кніпович, М. Ф. Словник медичної термінології: латинсько-українсько-російський. Київ: Медичне видавництво УРСР, 1948. 
 Хомич, В. Т. Міжнародна ветеринарна анатомічна номенклатура: латинською, українською і англійською мовами. Київ, 2005.

Онлайн 
 Online Latin Dictionary
 Оновлений латинсько-український словник онлайн

Посилання 
 Latin dictionaries
Словники
Латинська мова
!
Португальські словники
Українські словники